Robert Knud Friedrich Pilger
John Pilger
Pilger (Nebraska)

Desambiguação